Оперативно-тактичне Угрупування «Суми» (ОТУ «Суми») - тимчасове оперативно-тактичне з'єднання зброних сил України

Істоіря 
Було створене на очатку квітня 2022 року на базі Оперативного командування «Північ», як тактична група "Суми". Брала участу у північному контрнаступі по межі Чернігівської та Сумської областей з виходом до Конотопа, де 14 квітня відбулося переформатування на оперативне угруповання  "Суми". До складу було включено: 116 окрема бригада ТРО, 117 окрема бригада ТРО, підрозділи Державної прикордонної служби, підрозділи Національної гвардії, військова служба правопорядку і складові сил оборони, а саме Національна поліція і підрозділи служби безпеки.

Склад 
 ОСБ
 29 ОСБ
 30 ОСБ
 116-та окрема бригада ТрО
 117-та окрема бригада ТрО

Командування 
 Нестеренко Олександр Володимирович

Посилання 
 https://m.facebook.com/100081537679900/
 "Сумщина зміцнює оборонну здатність і відповідає вогнем на російські обстріли". Інтерв'ю з командиром ОТУ "Суми"

Військові формування у Сумській області
Військові формування, засновані 2022